Niniejsze pojęcie odnosi się do następujących terminów:

 Prezydent
 Wiceprezydent
 Prezydent elekt
 Prezydent miasta